Il singolare del torneo di tennis Fortis Championships Luxembourg 1996, facente parte del WTA Tour 1996, ha avuto come vincitrice Anke Huber che ha battuto in finale 6–3, 6–0 Karina Habšudová.

Teste di serie

  Anke Huber (campionessa)
  Amanda Coetzer (primo turno)
  Barbara Paulus (semifinali)
  Julie Halard-Decugis (primo turno)

 Karina Habšudová (finale) 
 Judith Wiesner (secondo turno) 
 Sabine Appelmans (quarti di finale) 
 Nathalie Tauziat (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Fortis Championships Luxembourg 1996